Константин Дука () може бити византијски цар Константин X Дука (1059—1067) или неки други припадник породице Дука и њој сродних породица:
 Константин Дука, византијски војсковођа и побуњеник из 913. године
 Константин Дука, средњи син цара Константина X
 Константин Дука, син цара Михајла VII и византијски престолонаследник (1074—1078. и 1081—1087)
 Константин Дука, владар Тесалије (1289—1303)
 Константин Дука, војвода Молдавије (1693—1695. и 1700—1703)
 Константин Дука (умро 1179), византијски генерал